Aprilia MX (motocross) modello da motocross
 Aprilia MX (motard) modello da motard